Bantar Panjang (Cikeusal)
 Bantar Panjang (Tigaraksa)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing